CD16 ist ein zelluläres Oberflächenprotein und bezeichnet:
 CD16a
 CD16b

Abkürzung